Dicomoideae – podrodzina w obrębie astrowatych (Asteraceae). Obejmuje jedno plemię z 8 rodzajami i ze 113 gatunkami. Najbardziej zróżnicowane gatunkowo rodzaje to Dicoma (39 gatunków) i Pleiotaxis (35). Przedstawiciele podrodziny występują w południowej i środkowej Afryce, w tym na Madagaskarze. Czas wyewoluowania grupy koronnej podrodziny datowany jest na 27,1 miliona lat.

Morfologia 
 Pokrój Rośliny zielne (roczne i wieloletnie), ale też rośliny drzewiaste (krzewy i niewielkie drzewa). Pędy nagie lub za młodu owłosione (włoski wielokomórkowe).
 Liście Skrętoległe, ogonkowe lub siedzące, równowąskie do szerokojajowatych, nagie do gęsto owłosionych (od spodu), całobrzegie lub piłkowane, czasem na wierzchołku z kolcem. 
 Kwiaty Zebrane w koszyczki wyrastające na szczycie pędu pojedynczo lub zebrane w wiechowato rozgałęzione wierzchotki. Okrywa koszyczków dzwonkowata do półkulistej lub stożkowatej, z listkami w wielu rzędach, zielonymi lub suchołuskowymi (ew. zielonymi i obłonionymi), czasem odstającymi. Korona kwiatu promienista lub brzeżne kwiaty w koszyczku są dwuwargowe, z trzema łatkami języczkowato wyciągniętymi. Korony kwiatów mają barwę białą, kremową, różową lub fioletową, a ich rurka jest naga lub owłosiona. Pręcików jest 5. Słupek jest nieco rozdęty w górnej części, z dwoma krótkimi ramionami, na końcach zaokrąglonymi.
 Owoce Niełupki jajowate, elipsoidalne do nieco stożkowatych, nagie lub owłosione, gładkie lub żebrowane, z puchem kielichowym lub bez niego.

Systematyka 
Pierwotnie zaliczane tu plemię włączone zostało przez Panero i Funk w 2002 do szeroko ujmowanej podrodziny Carduoideae. Dalsze analizy filogenetyczne wykazały, że stanowi ono odrębny klad, wcześniej oddzielony na gradzie stanowiącym rodzinę astrowatych. 
 Pozycja systematyczna

 Podział systematyczny podrodziny

Plemię Dicomeae Panero & V.A.Funk
 Cloiselia S.Moore
 Dicoma Cass.
 Dicomopsis S.Ortiz
 Erythrocephalum Benth.
 Gladiopappus Humbert
 Macledium Cass.
 Pasaccardoa Kuntze
 Pleiotaxis Steetz

Przypisy 

Dicomoideae